Por amarte puede referirse a:
Por amarte (canción de Los Prisioneros), una canción del álbum Corazones del grupo chileno Los Prisioneros.
Por amarte (canción de Enrique Iglesias), una canción del álbum Enrique Iglesias del cantante de pop latino y compositor español Enrique Iglesias. 
Muero por amarte, una canción del álbum Naela de la cantante y compositora colombiana Naela

Otros
Por amarte tanto